Гросицкий:
 Гросицкий, Андрей Борисович (1934—2017) — российский художник-нонконформист.
 Гросицкий, Камиль (род. 1988) — польский футболист, нападающий.